Výrazy ploutev nebo ploutve mohou znamenat:

sport
 Ploutve (plavání) - potápěčské / plavecké vybavení
 Ploutvové plavání - disciplína sportovní potápění
 Monoploutev - typ plaveckých ploutví

zoologie
 Ploutev - orgány ryb, paryb a některých vodních plazů a savců
 Ploutvenky - kmen mořských mnohobuněčných živočichů
 Ploutvonožci - skupina savců patřících k řádu šelem
 Ploutvovci (Rybovití obratlovci) - parafyletická skupina zahrnující část obratlovců
dále
 Lalokoploutví - podtřída nozdratých ryb
 Paprskoploutví - třída kostnatých ryb
 Střapcoploutví - 
 Svaloploutví - třída kostnatých ryb
 Vějířoploutví -